Dieser Artikel listet sämtliche Kommandeure der 4. US-Infanteriedivision. Bei den US-Streitkräften führt bereits ein Divisionskommandeur den Titel Kommandierender General, abweichend von der internationalen Praxis, dass nur Kommandeure der Korpsebene oder höher diesen Titel führen.

Liste der Kommandeure

Weblinks 
 Offizielle Webseite der 4th Infantry (englisch)

Einzelnachweise 

Kommandeur